Campionatul Mondial de Formula 1 din 1993 a fost cel de-al 47-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 44-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 36-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Africa de Sud pe 14 martie și terminându-se în Australia pe 7 noiembrie. Alain Prost a câștigat cel de-al patrulea și ultimul său titlu la piloți, în timp ce Williams-Renault a câștigat al doilea campionat consecutiv la constructori, al șaselea în total pentru Williams.

1993 a marcat apogeul utilizării tehnologiei electronice în Formula 1, cu probabil cele mai avansate și sofisticate mașini de F1 construite vreodată. Mașina echipei Williams, câștigătoare a Campionatului, FW15C, a prezentat suspensie activă controlată hidraulic și electronic, servodirecție, sistem de antiblocare a roților, comenzi fly-by-wire, control al tracțiunii, o cutie de viteze semi-automată care ar putea fi comutată la complet automată, telemetrie pe bord extrem de sofisticată și altele. Williams a testat, de asemenea, o transmisie variabilă continuă, în timp ce Benetton-Ford a testat un sistem de direcție pe patru roți la sfârșitul sezonului. Aproape toate mașinile din 1993 aveau un sistem de suspensie activ, care menținea înălțimea de rulare a mașinii consecventă pe parcursul unui tur, făcând aerodinamica mașinii mai eficientă și mai eficace. Toate aceste sisteme vor fi interzise pentru sezonul din , cu excepția telemetriei la bord și a servodirecției.

La sfârșitul sezonului, Prost s-a retras din cursele de Mare Premiu, punând capăt unei ere în care el și Senna dominaseră în mare măsură sportul, câștigând un total de 76 de curse între  și 1993, și șapte din cele nouă campionate la acel moment. Senna avea să ia locul lui Prost la Williams, doar pentru a-și pierde viața după trei curse în sezonul din 1994.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1993 al campionatului. Toate echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Goodyear.

 Echipa March a fost înscrisă în campionat, însă nu a participat la nicio cursă.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1993.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Rezultatele evenimentului non-campionat 
Sezonul 1993 a inclus, de asemenea, un singur eveniment care nu a fost luat în considerare pentru Campionatul Mondial, Formula 1 indoor trophy la Salonul Auto Bologna.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1993 în sport